

Demografie 
 Enkelvoud van Joden, iemand behorend tot het Joodse volk (geschreven met een hoofdletter)

Literatuur en mythologie 
Het jodinnetje, verhaal van Hans Christian Andersen
De jood in de doornstruik, sprookje van Grimm
Ahasverus (Wandelende Jood), legendarische jood die veroordeeld is rond te blijven dolen

Religie 
 Aanhanger van het jodendom, iemand die de joodse godsdienst/cultuur aanhangt (geschreven met een kleine letter)

Scheikunde 
 Jodium (element), een scheikundig element
 Di-jood, de stof jood of jodium (I2)

Sport en spel 
 Een supporter van AFC Ajax (gebruikt als geuzennaam)

Zie ook 
Jodenkoek, gebak